El Consell Regional de la Martinica (francès Conseil régional de la Martinique) era l'assemblea deliberant elegida de la regió d'ultramar de Martinica. Era format per 41 membres elegits cada sis anys. Té competències a nivell local, comerç, desenvolupament, ensenyament primari i secundari, i audiovisuals, però no en justícia, política monetària ni defensa. La seu era a Fort-de-France.
Es va substituir per l'Assemblea de Martinica en 2016.

Presidents 
 Camille Petit (1974-1983)
 Aimé Césaire, PPM (1983-1988)
 Camille Darsières, PPM (1988-1992)
 Émile Capgras, PCM (1992-1998)
 Alfred Marie-Jeanne, MIM (1998-2010)
 Serge Letchimy, PPM (2010-2015)

Composició del consell regional per grup polític 
Els 41 electes del consell regional

 La lliste dels "Patriotes" (MIM-CNCP) dirigida per Alfred-Marie Jeanne obté 28 escons.

Alfred Marie-Jeanne, Daniel Marie-Sainte, Lucien Veilleur, Vincent Duville, Lucien Adenet, Jean-Philippe Nilor, Sylvain Bolinois, Francine Carius, Jean-Claude Soumbo, Raymonde Téreau, Georges Buisson, Marianne Malsa, Marcel Thelcide, Michel Michalon, Lise N'Guéla, Mady Ericher, Marie-Claude Cléry, Gisèle Aribo, Alain Rapon, Laurence Gracienne, Sandrine Saint-Aimé, Yolande Philémont-Montout, Marie-Line Lesdéma, Daniel Nirdé, Marie-Hélène Léotin, Josette Massolin, Edmond Mondésir i Aurélie Dalmat.

 La lliste «Convergences martiniquaises» (PPM, BPM, FSM, Renouveau), dirigida per Madeleine de Grandmaison obté 9 escons.

Madeleine de Grandmaison, Pierre Samot, Claude Cayol, Marthe-Marie Vélayoudon, Raymond Occolier, Danielle Déau-Suriam, Christiane François-Dorléans, Joséline Delbois i Daniel Robin.

 La llista de les "Forces Martiniquaises de Progrès" (Dreta) dirigida per Miguel Laventure obté 4 escons.

Miguel Laventure, Anicet Turinay, Françoise Rose-Rosette i Claudine Jean-Théodore.

Resultat de les eleccions regionals de 21 i 28 de març de 2004

Primera volta - 21 de març de 2004

Segona volta - 28 de març de 2004

Enllaços externs 
 Resultat de les eleccions de 2004

Política de la Martinica
Martinica